

Коханово — селище міського типу в Вітебській області, в Толочицькому районі

Коханово — село в гміні Люзіно Вейгеровського повіту Поморського воєводства